Разда́н — топоним.

 Раздан () — крупнейшая река Армении, левый приток Аракса.
 Раздан () — город в Армении, административный центр Котайкской области.
 Раздан () — стадион в Ереване.
 Раздан () — семейство цифровых вычислительных машин, созданных в Ереванском НИИ математических машин в 1958–1965 гг.